Termenul „alun” se poate referi la:
Alun, gen de arbuști (Corylus L.)
Localități din România:
Alun (Boșorod), Hunedoara
Alun (Bunila), Hunedoara
Alungeni, Covasna
Alunu, Vâlcea, reședința comunei cu același nume

Vezi și
Aluniș (dezambiguizare)